Posthornssnäckor (Planorbidae) är en familj av snäckor. Posthornssnäckor ingår i ordningen sötvattenslungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Planorbidae 51 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor